Войница може да се отнася за:

 Войница, село в България.
 Войница, архаичното име на Воница в Гърция.
 Войница, село в Република Македония.
 Войница, селище в Карелия, Русия.
 Войница, село във Волинска област на Украйна.
 Войница, друго село във Волиния, Ровненска област на Украйна.
 Войница, река в Карелия.